L'edizione 1992-1993 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Tanju Çolak (Fenerbahçe Istanbul), con 27 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1992-1993.
 Galatasaray ammesso alla UEFA Champions League 1993-1994.
 Trabzonspor e Kocaelispor ammesse alla Coppa UEFA 1993-1994.
 Bakırköyspor, Aydınspor e Konyaspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
Campionato turco di calcio